La Challenge League 2012-2013 è stata la 116ª edizione del campionato svizzero di calcio di Challenge League. Ha avuto inizio il 14 luglio 2012 e si è concluso il 2 giugno 2013. Le squadre partecipanti sono state ridotte da 16 a 10.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Super League 2013-2014
      Retrocessa in Prima Lega Promotion 2013-2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
  Aarau promosso in Super League 2013-2014.
  Bellinzona retrocesso d'ufficio in Prima Lega Promotion 2013-2014 a causa di gravi problemi finanziari.

Statistiche e record

Capolista solitaria 
 Dalla 1ª alla 6ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 36ª giornata:

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2013 2